Die Rotterdam Open 2013 (auch European Tour 2013/14 – Event 2) war ein Snookerturnier im Rahmen der Players Tour Championship 2013/14. Es wurde vom 18. bis 21. Juli 2013 im Topsport Centrum in Rotterdam, Niederlande ausgetragen.

Es war das erste PTC-Turnier in Rotterdam.

Im Finale setzte sich Mark Williams mit 4:3 gegen Mark Selby durch und gewann damit zum zweiten Mal den Titel bei einem PTC-Turnier.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Vorrunde

Runde 1

Runde 2

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Vorrunde

Hauptrunde

Einzelnachweise

Weblinks 
 2013 Rotterdam Open – Pictures by Corné Kuijpers auf Facebook.

Players Tour Championship 2013/14
Billardturnier in Rotterdam